Orbán-kormány néven ismert:

 Első Orbán-kormány, Magyarország kormánya 1998. július 8-ától 2002. május 27-éig
 Második Orbán-kormány, Magyarország kormánya 2010. május 29-től 2014. június 6-áig
 Harmadik Orbán-kormány, Magyarország kormánya 2014. június 6-tól 2018. május 18-áig
 Negyedik Orbán-kormány, Magyarország kormánya 2018. május 18-tól 2022. május 24-éig
 Ötödik Orbán-kormány, Magyarország kormánya 2022. május 24-től

Orban-kormány néven ismert:
 Első Orban-kormány, Románia kormánya 2019. november 4-től 2020. március 14-ig
 Második Orban-kormány, Románia kormánya 2020. március 14-től december 23-ig